Fort Royal oder Fort-Royal steht für:

 Fort Royal (Neufundland), Fort auf Neufundland, Kanada
 Fort Royal, früherer Name des Fort Vauban auf Sainte-Marguerite, siehe Sainte-Marguerite (Insel) #Insel als Festung
 Fort Royal, früherer Name des Fort Saint Louis auf Martinique, siehe Fort Saint Louis (Martinique)
 Fort-Royal, früherer Name von Fort-de-France, Ort auf Martinique